Csehország
 Buzice, település a Strakonicei járásban
 Szlovákia
 Buzice, Búzafalva, Kassamindszent településrészének szlovák neve